Довспрунги — легендарный литовский княжеский род, от которого в XVI веке и позднее выводили своё происхождение Гольшанские и Гедройцы. Историчность рода не подтверждена, надёжных источников о его существовании нет.

 Родоначальник династии — Довспрунг, по легенде прибывший из Венетии в низовья Немана вместе с Палемоном.
 Живибунд I — сын Довспрунга, князь Литовско-Завилейский, один из древнейших владетелей Литвы. По легенде, он управлял 31 год Литовско-Завилейским княжеством. Умер в 1056 году.
 Живибунду наследовал сын, Живибунд II. Его женой называется Поята, единственная дочь Кернуса, князя литовско-русского. Под властью Живибунда II были соединены владения отца его и тестя. Он якобы беспрестанно вел войны, желая этим обеспечить своим потомкам спокойное княжение в Литве, а умер в 1162 году.

См. также 
 Палемоновичи

Примечания 

Легендарные князья Литвы